

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет - Гармиш-Партенкирхен 1936 - Медальный зачет

Зимние Олимпийские игры 1936
Итоги зимних Олимпийских игр